Пара Бетани Маттек-Сандс и Луция Шафаржова — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки Саня Мирза и Мартина Хингис не защищали свой титулне защищали свой титул, однако обе приняли участие в соревнованиях. Мирза в команде с Барборой Стрыцовой и Хингис с Коко Вандевеге проиграли уже на стадии второго раунда.

Посев 
Первые четыре сеяные пары начинают турнир со второго раунда.

  Каролин Гарсия /  Кристина Младенович (Финал)
  Елена Веснина /  Екатерина Макарова (Второй раунд)
  Чжань Хаоцин /  Чжань Юнжань (Полуфинал)
  Саня Мирза /  Барбора Стрыцова (Второй раунд)
  Бетани Маттек-Сандс /  Луция Шафаржова (Титул)
  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Первый раунд)
  Коко Вандевеге /  Мартина Хингис (Второй раунд)
  Тимея Бабош /  Ярослава Шведова (Второй раунд)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Китая по теннису 2016